Nüske ist der Familienname folgender Personen

 Gerhard Nüske (* / † unbekannt), deutscher Schwimmer
 Johann Abraham Nüske (1796–1865), deutscher Gitarrist und Komponist